Le Bouedec, Le Bouédec ou Le Bouëdec est un nom de famille d'origine bretonne. Le Bouedec dérive de  qui signifie charnu en breton.

Ce patronyme est notamment porté par :

 Joseph Marie Le Bouédec ( - ), général français ;
 Louis Le Bouëdec ( - ), centenaire français ;
 Gérard Le Bouëdec (1949-), historien français, spécialiste de l'histoire maritime.

Patronyme breton